Love Affair (englisch: sexuelle Beziehung bzw. Affäre) steht für:

 Love Affair, Originaltitel eines US-amerikanischen Melodrams, siehe Ruhelose Liebe (1939)
 Love Affair, Originaltitel eines US-amerikanischen Filmdramas, siehe Perfect Love Affair (1994)
 Love Affair(s), internationaler Titel eines französischen Spielfilms (2020)

The Love Affair steht für:
 The Love Affair, britische Popband